Kusiaissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kusiaissaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Kusiaissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,56), 
 Kusiaissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 28,53), 
 Kusiaissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,65, long 27,66), 
 Kusiaissaari (ö i Kajanaland), 
 Kusiaissaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Kusiaissaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Kusiaissaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Kusiaissaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,26, long 28,53), 
 Kusiaissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Kusiaissaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Kusiaissaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar